Santarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Amerigo Santarelli (1910–1971), italienischer Judoka und Schauspieler
 Andrea Santarelli (* 1993), italienischer Fechter
 Antonio Santarelli (Priester) (1569–1649), italienischer Jesuit
 Antonio Santarelli (Archäologe) (1832–1920), italienischer Archäologe
 Antonio Santarelli (Polizist) (1968–2012), italienischer Polizist
 Attilio Santarelli (1934–2007), italienischer Fußballspieler
 Elena Santarelli (* 1981), italienisches Model und Schauspielerin
 Emilio Santarelli (1801–1886), italienischer Bildhauer
 Enzo Santarelli (1922–2004), italienischer Historiker und Politiker (PCI)
 Gabriella Santarelli (* 1936), italienische Turnerin
 Giacomo Santarelli (1786–1859), italienischer Architekt
 Giorgio Santarelli (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Antonio Santarelli (1758–1826), italienischer Bildhauer und Medailleur
 Giulio Santarelli (* 1935), italienischer Politiker und Unternehmer
 Giuseppe Santarelli (1710–1790), italienischer Priester, Komponist und Kastrat
 Paolo Santarelli (* 1954), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Raffaello Santarelli (1883–1939), italienischer Politiker und Poet
 Simone Santarelli (* 1988), italienischer Fußballtorhüter
 Stefano Santarelli (* 1961), italienischer Comicautor und Dramatiker